Cuisy kan syfta på:
 Cuisy, Meuse
 Cuisy, Seine-et-Marne